Skrót AACC może oznaczać:
 American Association for Clinical Chemistry 
 American Association of Cereal Chemists
 American Association of Community Colleges
 American Automatic Control Council
 Australian Army Catering Corps, część Australian Army Corps